Kangerlusuk bezeichnet:
 Kangerlusuk (Fjord, Alanngua) (auch Kangerluluk), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerlusuk (Fjord, Tasiusarsuaq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland